Augusto Righi (1850-1920), Italiaans wetenschapper
Daniele Righi (geb. 1976), Italiaans wielrenner
Rigi, een berg in centraal Zwitserland